La Princesa María Carolina de Liechtenstein (en alemán: Marie Caroline Elisabeth Immaculata von und zu Liechtenstein; Grabs, Suiza, 17 de octubre de 1996) es la segunda y única hija del príncipe heredero Luis de Liechtenstein y de su esposa, la princesa Sofía de Baviera, duquesa en Baviera.

Biografía

Nacimiento 
La Princesa María Carolina de Liechtenstein nació el 17 de octubre de 1996 en Grabs, Suiza, es la segunda y única hija del príncipe heredero Luis de Liechtenstein y de su esposa, la princesa Sofía de Baviera.

Nombres 
María Carolina (Marie Caroline): Homenaje a su tía materna, la duquesa María Carolina de Baviera, actualmente Duquesa consorte de Württemberg.
Isabel (Elisabeth): Homenaje a su abuela materna la Condesa Elisabeth Douglas y es el segundo nombre de su madre Sofía de Baviera.
Immaculata (Inmaculada): Costumbre de las monarquías europeas de religión católica.

Hermanos 
La princesa María Carolina tiene tres hermanos:
 Príncipe José Venceslao (24 de mayo de 1995)
 Príncipe Jorge Antonio (20 de abril de 1999)
 Príncipe Nicolás Sebastián (6 de diciembre de 2000)

Educación 
La princesa María Carolina se educó en Malvern College, un internado mixto en Worcestershire, Inglaterra, donde estuvo también acompañado por su hermano José Venceslao. Actualmente estudia Arte en París.

La Casa de Liechtenstein 
Desde su nacimiento, María Carolina lleva el título de Princesa de Liechtenstein y Condesa de Rietberg. No está en la línea de sucesión al trono porque en Liechtenstein las mujeres no tienen derecho al trono. Su padre, que es príncipe regente de Liechtenstein desde el 15 de agosto de 2004 y su hermano Josef Wenzel es el segundo en la línea de sucesión.

Sin embargo, su abuelo, el príncipe Juan Adán II sigue siendo cabeza del Estado, y jefe de la Casa de Liechtenstein.

Títulos y tratamientos 
 17 de octubre de 1996 – presente: ''Su Alteza Serenísima, la princesa María Carolina Isabel Inmaculada de Liechtenstein, Condesa de Rietberg.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Liechtenstein
Liechtensteinianas del siglo XX
Liechtensteinianas del siglo XXI
Católicos de Liechtenstein